Bukvic oder Bukvić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Bukvic (* 1987), luxemburgisch-kroatischer Fußballspieler
 Robert Bukvić (* 1980), deutscher Basketballspieler und Unternehmer
 Slobodan Bukvić (1938–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Journalist